«Carice» puede referirse a:

 Carice, nombre alternativo de la zarzaparrilla alemana,  planta perenne  del género Cyperaceae, del oeste de Europa, norte de Asia y América.
 Carice, comuna haitiana del departamento de Noreste.